Mužská čtyřhra Internazionali BNL d'Italia 2017 probíhala v první polovině května 2017. Do deblové soutěže římského tenisového turnaje nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl americký bratrský pár Bob a Mike Bryanovi, jehož členové skončili v semifinále na raketách Herberta s Mahutem.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, který ve finále za 1.34 hodin zdolal chorvatsko-španělské turnajové osmičky Ivana Dodiga s Marcelem Granollersem. Po dvousetovém průběhu 4–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–3]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a získali osmou společnou trofej. Mahut vybojoval osmnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Herberta to bylo deváté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Henri Kontinen /  John Peers (semifinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (vítězové)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (čtvrtfinále)
  Feliciano López /  Marc López (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Internazionali BNL d'Italia 2017